Horreby (plaats), plaats in Denemarken
 Horreby (parochie), parochie in Denemarken